Мандль () — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Мандль, Томас (род. 1979) — австрийский футболист, вратарь.
 Товарищество «Мандль и Райц» — одно из крупнейших предприятий лёгкой промышленности в Российской Империи